A Copa Davis de 1952 foi a 41ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Nesta edição, 28 times participaram, sendo 22 pela Zona Europeia, 5 pela Zona Americana e a Índia, representando a Zona Oriental recém-criada. A Austrália, como atual campeã, defendeu seu título em Adelaide, no Memorial Drive Tennis Centre.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1952
1952 no tênis